Eggenweiler ist ein geographischer Name im heutigen Baden-Württemberg:

Gebietskörperschaften:
 Amt Eggenweiler, historisches Amt in der Oberen Landvogtei Schwaben um die gleichnamige Gemeinde
 Eggenweiler (Gemeinde), historische Gemeinde um den heutigen Stadtteil Ettenkirch von Friedrichshafen, Bodenseekreis

Ortsteile:
 Eggenweiler (Deggenhausertal), Hof im Gemeindeteil Wittenhofen von Deggenhausertal, Bodenseekreis
 Eggenweiler (Friedrichshafen), Weiler im Stadtteil Ettenkirch von Friedrichshafen, Bodenseekreis
 Eggenweiler (Überlingen), Hof im Stadtteil Bonndorf von Überlingen, Bodenseekreis

Eggenweiler ist ein Familienname:
 Oskar Eggenweiler, Besitzer von Schloss Roseck bei Unterjesingen, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Robert Eggenweiler, US-amerikanischer Filmproduzent